Orkin ist der Familienname folgender Personen:

 Chloe Orkin, britische Medizinerin und Virologin
 Evgeni Orkin (* 1977), ukrainischer, in Deutschland lebender Komponist und Klarinettist
 Ruth Orkin (1921–1985), US-amerikanische Photographin und Filmemacherin
 Stuart H. Orkin (* 1946), US-amerikanischer Genetiker, Hämatologe und pädiatrischer Onkologe